En Pologne, Mąkoszyn peut faire référence à :

 Mąkoszyn, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Mąkoszyn, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Mąkoszyn, un village de la voïvodie de Łódź.